Angelo Spagnulo – militare italiano
 Gianna Spagnulo – cantante italiana
 Gianpaolo Spagnulo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Spagnulo – scultore italiano